Pseudeukrohnia är ett släkte av pilmaskar. Pseudeukrohnia ingår i familjen Eukrohniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pilmaskar
Pseudeukrohnia